Панія - одне з найбільших карстових джерел Криму
 Панія-Кая - гора в Криму